Hesiquio puede aludir a:

 Hesiquio, discípulo de Hilarión.
 Hesiquio de Alejandría
 Hesiquio de Jerusalén
 Hesiquio de Sinaí
 Hesiquio de Antioquía
 Hesiquio de Mileto
 Hesiquio I de Vienne
 Hesequio o Isicio, uno de los Siete Varones Apostólicos.